Great Chishill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Great and Little Chishill – civil parish w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Little Chishill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire